Гвардейская артиллерия:
 Гвардейская артиллерия — общее наименование формирований артиллерии состоящей в составе Русской гвардии Вооружённых сил Российской империи.
 Гвардейская артиллерия — общее наименование формирований (воинские части и соединения) реактивной артиллерии Красной Армии, ВС Союза ССР.